Stop! Stop! Stop!:

 Stop! Stop! Stop! — первый англоязычный альбом украинской группы «ВИА Гра».
 Stop! Stop! Stop! — первый макси-сингл англоязычного альбома Stop! Stop! Stop! группы «ВИА Гра».